Kyhytysuka — вимерлий рід іхтіозаврів-офтальмозаврів з ранньої крейди Колумбії. Раніше цю тварину віднесли до роду Platypterygius, але в 2021 році отримав власний рід. Kyhytysuka був офтальмозавром середнього розміру з гетеродонтними зубами та кількома пристосуваннями, які дозволяють припустити, що це був хижий мисливець на хребетних тварин, що мешкав на мілководді. Він містить один вид, Kyhytysuka sachicarum.

Примітки

Вимерлі види, описані 2021
Іхтіозаври